Bath ist der Name mehrerer

Orte im Vereinigten Königreich:
 Bath, eine Stadt im Westen Englands in der Grafschaft Somerset
 Bath (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Bath (Georgia), im Richmond County
 Bath (Illinois), im Mason County
 Bath (Indiana), im Franklin County
 Bath (Kalifornien), im Placer County – nicht mehr existent
 Bath (Kentucky), im Knott County
 Bath (Maine), im Sagadahoc County
 Bath (Michigan), im Clinton County
 Bath (Minnesota), im Freeborn County
 Bath (New Hampshire), im Grafton County
 Bath (New York), im Steuben County
 Bath (North Carolina), im Beaufort County
 Bath (Allen County, Ohio)
 Bath (Summit County, Ohio)
 Bath (Pennsylvania), im Northampton County
 Bath (South Carolina), im Aiken County
 Bath (South Dakota), im Brown County
 Bath (Texas), im Walker County
 Bath Addition, im Bucks County, Pennsylvania
 Bath Alum, im Bath County, Virginia
 Bath Beach, im Kings County, New York
 Bath Center, im Summit County, Ohio
 Bath Corner, im Brown County, South Dakota
 Bath Junction, im Northampton County, Pennsylvania

in Kanada:
 Bath (Ontario)
 Bath (New Brunswick)
 Bath Island, British Columbia

in St. Kitts and Nevis:
 Bath (Nevis), auf der Insel Nevis

Personen:
 Evamaria Bath (* 1929), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Harry Bath (1924–2008), australischer Rugby-League-Spieler
 Hubert Bath (1883–1945), englischer Komponist und Dirigent
 James R. Bath (* 1936), US-amerikanischer Unternehmer
 K. P. Bath (* 1959), US-amerikanischer Kinderbuchautor
 Mathias Bath, deutscher Koch
 Matthias Bath (* 1956), deutscher Staatsanwalt und ehemaliger Fluchthelfer
 Patricia Bath (1942–2019), US-amerikanische Augenärztin und Erfinderin
 Peter Bath († 2006), britischer Unternehmer
 Robert Bath, australischer Boxer

Sonstiges:
 Bath (Jamaika), Siedlung in Jamaika
 eine Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, siehe Riksa-Inseln
 Bathorden, ein britischer Verdienstorden
 Bath-Partei – Baath-Partei, arabisch-sozialistische Partei
 Bath Branch, Fließgewässer im Richmond County, Georgia
 Bath Rock Creek, Fließgewässer im Cassia County, Idaho
 Bath Lakes, See im Snohomish County, Washington
 Bath Pond, See im Summit County, Ohio

im NRHP gelistete Objekte:
 Bath Avenue Historic District, in Ashland, Kentucky, ID-Nr. 79003552
 Bath Covered Bridge, in Bath, New Hampshire, ID-Nr. 76000125
 Bath Presbyterian Church and Cemetery, in Blythe, Georgia, ID-Nr. 04001179
 Bath Ranch, in Laramie, Wyoming, ID-Nr. 85003211
 Bath Row, in Laramie, Wyoming, ID-Nr. 86001015
 Bath School, in Bath, North Carolina, ID-Nr. 07001495
 Bath Seminary and Normal College, in Owingsville, Kentucky, ID-Nr. 76002351
 Bath Township Consolidated School, in Fairborn, Ohio, ID-Nr. 83001974
 Bath Township Hall, in Bath Center, Ohio, ID-Nr. 79002805
 Bath Township School, in Ghent, Ohio, ID-Nr. 79002801

Siehe auch:

 Bath County
 Bath Lake
 Bath Springs
 Bath Township
 Adelard von Bath (um 1070–um 1160), englischer Gelehrter
 Henry of Bath († 1260), englischer Richter
 Hugh of Bath († 1236), englischer Richter
 Baath

Abkürzung